André Villiers peut renvoyer à :

 André Villiers (né en 1954), une personnalité politique française ;
 André Villiers (1915-1983), un entomologiste et un herpétologiste français ;
 André Villiers (1905-1996), un metteur en scène français.